Аносино — деревня в Обушковском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. (), в деревне 18 улиц.

Самая северная деревня поселения, находится примерно в 25 км юго-восток от Истры, на правом берегу реки Истры, высота над уровнем моря 183 м. Ближайшие деревни — Падиково на юге и Жевнево на севере, железнодорожная станция Снегири в 5 км. С Истрой деревня связана автобусным сообщением (автобус № 22).

Население

Достопримечательности 

 Аносин Борисоглебский женский монастырь, основанный в 1823 году, памятник архитектуры федерального значения.
 Памятник воинам-красноармейцам 108-й стрелковой дивизии, погибшим в декабре 1941 года на рубеже деревень Аносино и Падиково, где было остановлено продвижение фашистов к Москве.

Примечания

Литература 
Списки населённых мест Российской империи. Выпуск: 24. Московская губерния. Год издания: 1862. с. 206

Ссылки 
 
 
 
 Аносино на карте
 Карта Истринского района Московской области

Населённые пункты городского округа Истра